Classe Holland (incrociatore) – classe di incrociatori protetti della Koninklijke Marine, composta da sei unità entrate in servizio tra il 1898 e il 1901.
Classe Holland (sommergibile) – classe di sommergibili della Royal Navy, composta da cinque unità entrate in servizio tra il 1903 e il 1914.
Classe Holland (cacciatorpediniere) – classe di cacciatorpediniere della Koninklijke Marine, composta da quattro unità entrate in servizio tra il 1954 e il 1955
Classe Holland (pattugliatore) – classe di pattugliatori della Koninklijke Marine, composta da quattro unità entrate in servizio tra il 2012 e il 2013.